Burlövs kyrka kan syfta på:

 Burlövs gamla kyrka – en medeltida kyrkobyggnad i Burlöv
 Burlövs kyrka – församlingskyrka i Burlövs församling i Arlöv, se Arlövs kyrka